Nevada – stan w zachodniej części Stanów Zjednoczonych
 USS "Nevada" – okręt USA
Miejscowości w USA:
 Nevada – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Nevada – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Nevada – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wyandot
 Nevada – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Collin
Gminy w USA:
 Nevada (ang. Nevada Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Nevada (ang. Nevada Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Palo Alto
 Nevada (ang. Nevada Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Nevada (ang. Nevada Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ness
 Nevada (ang. Nevada Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Nevada (ang. Nevada County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Nevada (ang. Nevada County) – w stanie Kalifornia
Inne: 
 Nevada – papierosy
 Nevada – wieś w Bośni i Hercegowinie
 Nevada – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych
 Nevada – gmina w Hiszpanii, w prowincji Grenada, w Andaluzji
 Nevada – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Kuršumlija